Владимир Козлянинов: Козлянинов, Владимир Петрович — поручик, участник Отечественной войны 1812 года, предводитель дворянства Устюженского уезда Новгородской губернии (1833-35).
 Козлянинов, Владимир Фёдорович — флигель-адъютант, полковник лейб-гвардии Конного полка, военный музеевед, коллекционер.